Flagan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flagan, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Flagan (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (14,8 ha)
Flagan (Glava socken, Värmland, 660333-130586), sjö i Arvika kommun,  (4,87 ha)
Flagan (Glava socken, Värmland, 660547-131093), sjö i Arvika kommun,

Se även
Notflagan, sjö i Arvika kommun och Värmland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn